Метате́зис олефи́нов — химическая реакция, в процессе которой при двойных связях алкенов, участвующих в реакции, происходит перераспределение заместителей:

За открытие процесса метатезиса олефинов Роберт Граббс, Ричард Шрок и Ив Шовен были удостоены Нобелевской премии в области химии за 2005 год.

Метатезис олефинов нашел широкое применение в лабораторной практике, а также в промышленном органическом синтезе. Он используется в производстве лекарственных препаратов, полимерных материалов и др.

Примечания

Литература 
  Левицкий М. М. Вальс со сменой партнеров. Химия и жизнь — XXI век, 2006, № 1, с. 8—13. (О Нобелевской премии за 2005 год.)

Реакции в органической химии